Philipp Mosebach ist der Name folgender Personen:

* Philipp Ludwig Ernst Mosebach (Jäger-Philipp; 1770–1799), deutscher Jäger, Soldat und Räuber
 Philipp Wilhelm Mosebach (1739–1801), deutscher Pfarrer